Ajayi ist der Familienname folgender Personen:

 Abisoye Ajayi-Akinfolarin (* 1985), nigerianische Unternehmerin für sozialen Verbesserung von Frauen und Mädchen 
 Goodness Ohiremen Ajayi (* 1994), nigerianischer Fußballspieler
 J. F. Ade Ajayi (1929–2014), nigerianischer Historiker
 Jay Ajayi (* 1993), britisch-nigerianischer Footballspieler
 Junior Ajayi (* 1996), nigerianischer Fußballspieler
 Yinka Ajayi (* 1997), nigerianische Sprinterin